Ormel peut se référer à :

Patronyme 
  (1946-), épidémiologiste néerlandais ;
  (1955-), homme politique néerlandais ;

Toponyme 
 Mont-Ormel, commune française du département de l'Orne ;
 Le mont Ormel, sommet de Normandie.

Voir aussi